La saison 2005-2006 est la  du championnat d'Espagne de hockey sur glace. Cette saison, le championnat porte le nom de Superliga Española.

Clubs de la Superliga 2005-2006 
 FC Barcelone
 CH Jaca
 CH Madrid
 Majadahonda HC
 CG Puigcerdà
 Txuri Urdin
 CH Vielha

Première Phase

Classement

Meilleurs Pointeurs

Séries Finales

Premier Tour

Deuxième Tour

Finale 

CG Puigcerdà est sacré Champion d'Espagne de hockey sur glace 2005-2006

Voir aussi

Notes

Liens externes 
 La Saison 2005/2006 sur Hockey Archives

Saison du championnat d'Espagne de hockey sur glace
Espagne M1
Sport en Espagne en 2005
Sport en Espagne en 2006